Анџелик Кербер, бранилац титуле, поражена је у четвртом колу од Коко Вандевеј. Серена Вилијамс је седми пут освојила турнир. У финалу је савладала Винус Вилијамс са 6:4, 6:4.

Носиоци 
 
  Анџелик Кербер (четврто коло)
  Серена Вилијамс (победница)
  Агњешка Радвањска (друго коло)
  Симона Халеп (прво коло)
  Каролина Плишкова (четвртфинале)
  Доминика Цибулкова (треће коло)
  Гарбиње Мугуруза (четвртфинале)
  Светлана Кузњецова (четврто коло)
  Јохана Конта (четвртфинале)
  Карла Суарез Наваро (друго коло)
  Елина Свитолина (треће коло)
  Тимеа Бачински (треће коло)
  Винус Вилијамс (финале)
  Јелена Веснина (треће коло)
  Роберта Винчи (прво коло)
  Барбора Стрицова (четврто коло)

  Каролина Возњацки (треће коло)
  Саманта Стосур (прво коло)
  Кики Бертенс (прво коло)
  Џанг Шуај (друго коло)
  Каролин Гарсија (треће коло)
  Дарија Гаврилова (четврто  коло)
  Дарија Касаткина (прво коло)
  Анастасија Пављученкова (четвртфинале)
  Тимеа Бабош (прво коло)
  Лаура Зигемунд (прво коло)  Ирина-Камелија Бегу (друго коло)  Ализе Корне (друго коло)  Моника Пуиг (друго коло)  Јекатерина Макарова (четврто коло)  Јулија Путинцева (друго коло)  Анастасија Севастова (треће коло) Жреб 

Завршница
{{Тенис-8 играча и 3 сета
|RD1=Четвртфинале
|RD2=Полуфинале
|RD3=Финале

|team-width=175

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Коко Вандевеј
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=7
|RD1-team2= Гарбиње Мугуруза
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=0
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=13
|RD1-team3= Винус Вилијамс
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=7<sup>7
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=24
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=6<sup>3
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=5
|RD1-team5= Каролина Плишкова
|RD1-score5-1=4
|RD1-score5-2='6
|RD1-score5-3=4
|RD1-seed6= 
|RD1-team6=

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2017.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно